Rewolucja libijska w 1969
 Rewolucja w Libii (2011)